AOC, AoC eller Aoc kan syfta på:

 AOC – extra material till ett tv- eller datorspel, se Add-on Content
 AOC – en kvalitetsgaranti på franska viner, se Appellation d'origine contrôlée 
 AOC-system – ursprungsbeteckningar skyddade av schweiziska regeringen, se Schweiziska viner
 AOC – en amerikansk federal myndighet som vars syfte är att driva, underhålla och utveckla området United States Capitol Complex, se Architect of the Capitol
 AOC – olympiska kommittén i Australien, se Australiens olympiska kommitté
AOC – amerikanska kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez